DRSV steht als Abkürzung für:

 Deutscher Radsport-Verband der DDR
 Deutscher Rugby-Sportverband der DDR
 Deutscher Ruder-Sport-Verband der DDR

DRSV